Takanea är ett släkte av fjärilar. Takanea ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ädelspinnare
Takanea